Рерик может означать:

Населённые пункты 
 Рерик — город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Рерик — средневековый город, торговый центр (эмпория) на южном побережье Балтийского моря.

Персоналии 
 Рёрик Зеландский — легендарный король VII века, правивший Зеландией и Данией.
 Рёрик Ютландский — датский конунг.

См. также 
 Рюрик (значения)
 Рерих